Пластун:

 Пластун — пеший казак, казак специального разведывательного подразделения казачьего войска.
 Пластун, Игорь Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник клуба «Карпаты» (Львов).

Топоним 
 Пластун — посёлок городского типа на северо-востоке Приморского края, в Тернейском районе.
 Пластун — морской порт в посёлке Пластун Приморского края.
 Пластун — бухта в заливе Рында на западном побережье Японского моря, в Тернейском районе Приморского края.

Название 

 «Пластун» — альбом группы ДДТ.
 «Пластун» — клипер, исследовавший в середине XIX века берега современного Приморского края.
 «Пластун» — паровой клипер Русского императорского флота, затонувший 18 августа 1860 года, после взрыва порохового погреба; погибли 75 членов экипажа, выжили лишь 35.
 Пластун — член украинской скаутской организации Пласт.

См. также 

 Пластунка
 Пластунская
 Пластуны () — род лягушек семейства мантеллы.

Примечания